Cholinus ist der Familienname folgender Personen:

 Maternus Cholinus (1528–1588), deutscher Drucker
 Petrus Cholinus († 1636), deutscher Drucker